Спуск (транспорт)
 Рекурсивний спуск (синтаксис)
 Спуск (елемент стрілецької зброї)
 Спуск (урбанонім)
 Спуск — фільм 2005 року
 Спуск 2 — фільм 2009 року